«Абха» — саудовский футбольный клуб из города Абха, выступающий в Первом дивизионе Саудовской Аравии по футболу. Домашние матчи проводит на стадионе Стадион имени принца Султана бин Абдулазиза, вмещающем 20 000 и расположенном в городе Абха.

История 
В 2000 году «Абха» заняла первое место во Втором дивизионе, третьем уровне в системе футбольных лиг Саудовской Аравии, и вышла в Первый дивизион. Там на протяжении следующих четырёх лет команда играла роль середняка, по итогам сезона 2004/05 «Абха» финишировала на второй строчке турнирной таблицы Первого дивизиона и впервые вышла в главную саудовскую футбольную лигу. 

27 сентября 2005 года, в первом своём матче на высшем уровне, «Абха» уступила в гостях «Аль-Хилялю» с результатом 2:3, при этом по ходу поединка дважды лидировал в счёте. Первую же свою победу в Саудовской лиге команда одержала лишь более двух месяцев спустя, дома переиграв «Аль-Кадисию» с результатом 1:0. По итогам дебютного сезона «Абха» заняла предпоследнее место и вылетела обратно в Первый дивизион. 

На возвращение в элиту саудовского футбола «Абхе» понадобилась два года. Однако в Про-лиге команда вновь не задержалась, вылетев по итогам чемпионата 2008/09. «Абха» набрала одинаковое количество очков с «Аль-Раедом», но уступила ему спасительную позицию по дополнительным показателям. В Первом дивизионе клуб уже более не претендовал на повышение в классе, а в 2015 году и вовсе отправился во Второй дивизион.

История выступлений

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 

Абха